Sviblovo – quartiere di Mosca
 Sviblovo – stazione della metropolitana di Mosca